Meadow Brook ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Meadow Brook (Massachusetts)
 Meadow Brook (Minnesota), im St. Louis County
 Meadow Brook (South Carolina)
 Meadow Brook Village, North Carolina
 Meadow Brook Township, Minnesota

Meadow Brook steht für:
 Meadow Brook Hall, einen Familiensitz in Grosse Pointe, Michigan
 Meadow Brook Concours d'Elegance, einen Schönheitswettbewerb für Automobile in Grosse Pointe, Michigan